Verdoorn kan som auktorsförkortning betyda:

 Frans Verdoorn
 Inez Clare Verdoorn

Robotskapade auktorsförkortningar